Botànica: Figuera (Ficus carica), arbre que fa les figues.
 Geografia:
 Figuera (Castelltallat), masia de Sant Mateu de Bages
 La Figuera, municipi de la comarca del Priorat.
 Cala Figuera (Santanyí), cala del municipi de Santanyí, a Mallorca.
 Cala Figuera (Pollença), cala del municipi de Pollença, a Mallorca.
 Cala Figuera (Calvià), cala del municipi de Calvià, a Mallorca.
 Altres usos:
 En Figuera, rellotge de Cort, seu de l'Ajuntament de Palma.